L'édition 1984 du tournoi de Barcelone s'est déroulée du 1 au 7 octobre sur terre battue.

Faits marquants 
 Le double tenant du titre Mats Wilander remporte le tournoi en simple pour la  consécutive en battant Joakim Nyström en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Pavel Složil et Tomáš Šmíd s'imposent en finale face à Martín Jaite et Víctor Pecci. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1984 de l'ATP
 Open de Barcelone

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1984
Sport en Espagne en 1984
Barcelone
Tennis en octobre 1984